Knokke ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Knokke, heute Teil von Knokke-Heist
 das historische Fort Knokke am Zusammenfluss von Ieperlee und IJzer.

Siehe auch:
 Knokke-Songfestival
 Knocke
 Knoke